В Соединённых Штатах насчитывается восемь округов с названием Гаррисон ():

 Гаррисон — штат Айова
 Гаррисон — штат Западная Виргиния
 Гаррисон — штат Индиана
 Гаррисон — штат Кентукки
 Гаррисон — штат Миссисипи
 Гаррисон — штат Миссури
 Гаррисон — штат Огайо
 Гаррисон — штат Техас